Loa steht für:
 Loa (Gattung), Gattung von parasitischen Fadenwürmern aus der Familie Filariidae, Überfamilie Filarien
 Loa loa, parasitische Fadenwürmer
 Loa (Voodoo), in der Voodoo-Religion verehrte Wesenheiten
 Loa (Literaturwissenschaft), Form des Prologs in der spanischen Literaturwissenschaft:

 Loa (Utah), County Seat von Wayne County im US-Bundesstaat Utah
 Loa (Gemeinde Mitterkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Mitterkirchen, Bezirk Perg in Oberösterreich
 Mauna Loa, Vulkan auf Hawaii
 Río Loa, Fluss in Chile

Loa ist der Familienname folgender Personen:
 Marcela de Loa (* ~1965), chilenische Opernsängerin (Sopran)

loa steht für:
 Loloda (ISO-639-3-Code), eine der Westpapuasprachen auf Halmahera, Indonesien

LOA bzw. LoA steht für:
 Law of Attraction, englisches Wort für Gesetz der Anziehung, bzw. Gesetz der Resonanz
 length over all, (Länge über alles, Lüa) vom vordersten zum hintersten festen Punkt (Bug – Heck), siehe Schiffsmaße
 Letter of Agreement, Einverständniserklärung, siehe auch Vertrag
 Letter of Assurance, Zusicherungserklärung
 Letter of Appointment, Ernennungsurkunde
 Letter of Admission, Zulassungsbescheinigung
 Letter of Awareness, Patronatserklärung
 Library of America, amerikanische Buchreihe
 Life of Agony, amerikanische Rockband
 Limit of Authority, ein Geschwindigkeitswechsel in einer ETCS-Fahrterlaubnis im europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS
 Limits of Authority, im Geschäftsverkehr der persönliche Entscheidungsspielraum, der mit einem Rang oder einer Rolle verbunden ist
 Lines of Action, ein Brettspiel, nominiert zum Spiel des Jahres 1988
 Lärmoptimierter Asphalt
 LoneStar Airways (ICAO-Code), liberianische Fluggesellschaft

Abkürzung